Иба́ррури () — испанская фамилия.

Известные носители:
 Ибаррури, Долорес (1895—1989) — деятель испанского и международного коммунистического движения, председатель Коммунистической партии Испании.
 Руис Ибаррури, Рубен (1920—1942) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, сын Долорес Ибаррури.

См. также 
 (2423) Ибаррури — астероид в Солнечной системе, названный в честь Рубена Ибаррури.